Родас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Родас, Артуро (род. 1954) — эквадорский композитор, французский подданный, автор произведений для оркестра, камерной музыки, вокальной, электроакустической музыки.
 Гаспар де Родас (1518—1607) — испанский конкистадор, родом из Эстремадуры.
 Родас, Лоренсо де (1930—2011) — выдающиеся мексиканский актёр театра и кино, оператор и режиссёр испанского происхождения.
Родас Мартини, Пабло (род. 1963) — гватемальский шахматист.